Cijeruk (Cijeruk), een plaats in Indonesië
Cijeruk (Pamulihan), een plaats in Indonesië
Cijeruk (Dayeuhluhur), een plaats in Indonesië
Cijeruk (Kibin)
Cijeruk (Mekar Baru)